Giacomo Insanguine – compositore, organista e insegnante italiano
 Vittorio Insanguine – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano